Jacob Steiner – (1796. március 8. – 1863. április 1.) svájci matematikus.
Jacob Steiner – Magyar származású izraeli biológus, holokauszttúlélő.